Contea di Adair o Adair County è il nome di diverse contee degli Stati Uniti d'America:

Contea di Adair, Iowa
Contea di Adair, Kentucky
Contea di Adair, Missouri
Contea di Adair, Oklahoma